Дманисский муниципалитет ( dmanisis municipʼalitʼetʼi) — муниципалитет в Грузии, входящий в состав края Квемо-Картли, с преимущественно азербайджанским населением. Административный центр — Дманиси.

История 
Башкичетский район был образован в 1929 году в составе Тифлисского округа, с 1930 года в прямом подчинении Грузинской ССР. 18 марта 1947 года был переименован в Дманисский район. В 1951—1953 годах входил в состав Тбилисской области. 2 января 1963 года упразднён, 23 декабря 1964 года восстановлен.

Человек грузинский 

Человек грузинский () — вымерший вид гоминидов, чьи останки обнаружены на территории Дманиси. Близ села Квемо-Орозмани, находящегося на расстоянии около 30 км от Дманиси, был обнаружен человеческий зуб (четвёртый премоляр нижней челюсти, возможно представителя Homo erectus) возрастом 1,8 млн лет.

Население 
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципалитета составила 20 216 жителей, на 1 января 2014 года — 28,8 тыс. жителей.

Согласно переписи 2002 года население района (муниципалитета) составило 28 034 чел. По оценке на 1 января 2008 года — 28,2 тыс. чел., на 1 января 2010 года — 28,5 тыс. чел.

Национальный состав Башкичетского (Дманисского) района по переписи 1939 года

Источник:

 РГАЭ РФ     (быв. ЦГАНХ СССР), фонд 1562, опись 336, Д.Д. 966-1001 ("Национальный     состав населения по СССР, республикам, областям, районам"), Д.Д.     256-427 (табл. 26 "Национальный состав населения районов, районных     центров, городов и крупных сельских населенных пунктов")

Административное деление

Список населённых пунктов 
В состав муниципалитета входит 63 населённых пункта, в том числе 1 город и 62 села:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Описание дманисского района

Муниципалитеты Грузии